Estácio ou Statius em latim ("que está de pé") pode se referir a:

Pessoas 
 Estácio — ou Publius Papinius Statius (Públio Papínio Estácio); poeta romano 
 Estácio de Bizâncio — segundo bispo de Bizâncio entre 38 e

Geografia 
 Estácio (bairro) — da zona norte da cidade do Rio de Janeiro, Brasil

Instituições 
 Estácio Participações — empresa brasileira de educação
 Universidade Estácio de Sá — universidade privada brasileira

Desambiguações de história
Desambiguações de prenomes